Андрей Валентинович Лебедев :
 Лебедев, Андрей Валентинович (род. 1951) — советский и российский филолог-классик, философ.
 Лебедев, Андрей Валентинович (род. 1961) — российский актёр.